BiH:

 Uskoplje, općina 
 Uskoplje, Uskopaljska dolina
 Župa Uskoplje, župa u srednjovjekovnoj Bosni, spominje se u Ljetopisu popa Dukljanina
 Uskoplje (Ravno, BiH), naselje u općini Ravno

Hrvatska:

 Uskoplje (Konavle), naselje u općini Konavle

Izvori